Rose Berryl (née le  à Mons) est une écrivaine belge de l'Imaginaire, lauréate du Prix Gros Sel du Jury 2007 pour "Damenndyn et le grimoire d'Esklaroth", premier tome de sa saga de Dark Fantasy pour adolescents.

Biographie 
Rose Berryl est née en 1982 à Mons, en Belgique.

Après des études en latin-histoire, elle s'intéresse à l'infographie et au webdesign. Mais c'est en 2002, après un pari avec son meilleur ami, qu'elle se découvre une passion pour l'écriture. Il en sortira sa grande saga de Dark Fantasy intitulée « Damenndyn », dont les deux premiers opus se sont vendus à plusieurs milliers d'exemplaires en l'espace de cinq semaines à peine en Belgique francophone. Le premier tome de la saga remportera même le Prix Gros Sel du Jury en 2007.

Installée depuis 2010 au Québec, elle continue à développer sa saga et son univers (Damenndyn et Nekromantia), tout en explorant d'autres genres (Kryna en 2015).

L’écriture est devenue pour elle plus qu’une passion, un besoin vital où elle explore les diverses facettes de son imaginaire foisonnant. Elle puise son inspiration des contes, légendes et mythes éternels, remplis de magie et de créatures extraordinaires, ainsi que de l’Histoire et du Moyen-Âge en particulier. Le tout enveloppé de mystère, d’ombres et même d’horreur propres au genre gothique.

Romans parus 

 Damenndyn - Le mystérieux héritier chez CKR Éditions - 11/2022 - 
 Damenndyn - La voix des ombres chez CKR Éditions - 2021 - 
Nekromantia - Pitherygand chez CKR Éditions - 2020 - 
 Damenndyn - La révélation chez CKR Éditions - 2019 - 
 Damenndyn - Le grimoire d'Esklaroth chez CKR Éditions - 2017 - 
 Kryna aux Éditions du Petit Caveau - 2015 - 
 Damenndyn et le mystérieux héritier aux éditions Luce Wilquin - 2007 - 
 Damenndyn et la voix des ombres aux éditions Luce Wilquin - 2007 -  
 Damenndyn et la révélation aux éditions Luce Wilquin - 2006 -  - Finaliste au Prix Gros Sel du Public 2009
Damenndyn et le grimoire d'Esklaroth aux éditions Luce Wilquin - 2006 -  - Prix Gros Sel du jury 2007
Voyage dans la pénombre (Tome1/Livre2) aux Ateliers et Éditions de la Page - 2004 - 
Voyage dans la pénombre (Tome1/Livre1) aux Ateliers et Éditions de la Page - 2004 -

Séries parues

Nekromantia 

 Saison 2 - Épisode 1 : "Une question de point de vue" (2022)
 Saison 1 - Épisode 10 : "La rage des Immortels" (2020)
 Saison 1 - Épisode 9 : "Les Dragons de Yarpenar" (2019)
 Saison 1 - Épisode 8 : "Le pacte d'Alliance" ()
 Saison 1 - Épisode 7 : "L'esprit de l'Eau" ()
 Saison 1 - Épisode 6 : "Le pouvoir de Xlan" ()
 Saison 1 - Épisode 5 : "La prison de glace" ()
 Saison 1 - Épisode 4 : "Passage vers Centoria" ()
 Saison 1 - Épisode 3 : "Le Conseil de l'Ordre" ()
 Saison 1 - Épisode 2 : "L'Ombre des morts" ()
 Saison 1 - Épisode 1 : "Le bouclier magique" ()

Kryna 

 Épisode 6 : "Le mot de la faim" (2015)
 Épisode 5 : "Bloody Mary" (2015)
 Épisode 4 : "Le sang ne fait pas le bonheur" (2015)
 Épisode 3 : "Sang, sexe et petites douceurs entre ennemis" (2015)
 Épisode 2 : "Une dent contre lui" (2015)
 Épisode 1 : "L'envol du charognard" (2014)

Nouvelles parues 

 Eva (2022)
 Provocation policière (2021) - Réédition chez CKR Éditions
 Cette mort qui me colle à la peau (2017)
 Les éléphants de Sankuru (2015)
 Un matin de septembre (2014)
 Provocation policière (2014)
 Peur noire - Nouvelle lauréate du concours d'écriture "spécial Halloween" organisé par "Des mains et des plumes" en 2011.
 Princesse de glace (2008)
 Fantasy culinaire (2007)
 La passion de Marguerite (2007)
 Au-delà de toute espérance (2007)

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 Site officiel de la saga Damenndyn
 Site officiel de CKR Éditions

Notes et références 

Naissance à Mons
Écrivain belge du XXIe siècle
Écrivain belge francophone
Écrivain belge de fantasy
Romancière belge
Nom de plume
Naissance en février 1982